Niemcy:
 Rockstedt – dzielnica gminy Ostereistedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme) 
 Rockstedt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser